Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

123e régiment d'infanterie
123e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires